Ге́чко (, ) — чеське і словацьке прізвище. Його жіноча форма — , .

Персоналії 
 Герт Гечко (; 1913—1943) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Франтішек Гечко (1905—1960) — словацький письменник.

Чеські прізвища
Словацькі прізвища